Anton Makarenko ist der Name folgender Personen:

* Anton Makarenko (Fußballspieler) (* 1988), ukrainischer Fußballspieler
 Anton Semjonowitsch Makarenko (1888–1939), sowjetischer Pädagoge und Schriftsteller